Trojans puede referirse a los siguientes equipos deportivos:

Arkansas-Little Rock Trojans, equipo deportivo de la Universidad de Arkansas-Little Rock.
Kankakee Gallagher Trojans, equipo de baloncesto que jugó una temporada en la National Basketball League (NBL).
Southern California Trojans, equipo deportivo de la Universidad del Sur de California.
Troy Trojans, equipo deportivo de la Universidad de Troy, situada en la ciudad de Troy, en Alabama.